Kühlmorgen steht für:
 einen Ortsteil von Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 eine vermutete Wüstung in der Sächsischen Schweiz, siehe Stolzenhain (Wüstung)

Personen:
 Carsten Kühlmorgen (1970–2003), deutscher Schwimmer und Soldat
 Friedrich Wilhelm Kühlmorgen (1851–1932), deutscher Jurist und konservativer Politiker
 Jens-Felix Kühlmorgen (1967–2011), deutscher Arzt